Spearsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spearsville (Indiana)
 Spearsville (Louisiana)